Нова хвиля 2014 (; ) — 13-й Міжнародний конкурс молодих виконавців «Нова хвиля», який проходить з 22 по 27 липня 2014 в концертному залі Дзінтарі, в Юрмалі, Латвія.

Учасники

1-й конкурсний день (23 липня 2014)

2-й конкурсний день (24 липня 2014)

3-й конкурсний день (26 липня 2014)

Журі конкурсу 
 Ігор Крутой — голова журі
 Ігор Ніколаєв
 Лайма Вайкуле
 Леонід Агутін
 Валерій Меладзе
 Костянтин Меладзе
 Філіп Кіркоров

Програма конкурсу 
 22 липня — Грандіозний гала-концерт, присвячений відкриттю конкурсу. — Спеціальний гість — OLA.
 23 липня — Перший конкурсний день — День світового хіта. — Спеціальний гість — група «IL VOLO».
 24 липня — Другий конкурсний день — Хіт своєї країни. — Спеціальний гість — Алессандро Сафіна.
 25 липня — Традиційний турнір з пляжного футболу між командами зірок шоу-бізнесу та конкурсантами «Нової Хвилі»
 25 липня — Творчий вечір Алли Пугачової. — Спеціальний гість — Філіп Кіркоров.
 25 липня — Дискотека «МУЗ Т».
 26 липня — Міжнародний турнір з тенісу за кубок «Нової хвилі».
 26 липня — Третій конкурсний день — День прем'єр. — Спеціальний гість — Лара Фабіан.
 27 липня — Грандіозний гала-концерт, присвячений закриттю конкурсу. Нагородження переможців. Творчий вечір Ігоря Крутого. — Спеціальний гість — Рікі Мартін.

Див. також 
 Дитячий конкурс пісні Євробачення 2008
 Фестиваль Сан-Ремо 2013

Посилання 
 Офіційний сайт конкурсу «Нова хвиля»  
 Офіційний сайт конкурсу"Дитяча нова хвиля"

Примітки 

2014 у музиці
Нова хвиля (конкурс)